Sebastián Llantén Morales (1982), es una abogado y político chileno, militante del Partido Demócrata Cristiano. Miembro del Colegio de Abogados de Chile y de la Asociación de Abogados de Familia AAF.

Junto con ejercer libremente la profesión se ha desempeñado como funcionario en la Municipalidad de Providencia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Participó como candidato a Diputado por el Distrito 16 en las Elecciones parlamentarias de Chile de 2017.

Formación académica 
Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Instituto de Humanidades Luis Campino y en el Colegio Parroquial Inmaculada Concepción de Vitacura, ambos pertenecientes al Arzobispado de Santiago

En 2002 ingresa a la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales de la que egresa con la Tesis "De la posibilidad de modificar los contratos-leyes vigentes a la luz de la teoría de los derechos adquiridos" (2009) donde obtiene el Grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en julio de 2011.

El 22 de agosto de 2012, en el Palacio de Tribunales, luego de prestar juramento ante el Presidente de la Corte Suprema, señor Rubén Ballesteros, le fue conferido el título profesional de Abogado.

Se ha Diplomado en Derecho de Familia en la Universidad Diego Portales y, desde agosto de 2015, cursa el Magíster en Derecho de Familia(s), Infancia y Adolescencia dictado por la Universidad de Chile.

Ha cursado especializaciones en Derecho de Familia y Responsabilidad Civil en la Universidad de Buenos Aires (2015) y en la Universidad Complutense de Madrid (2016).

Vida laboral 

Durante su vida ha ejercido diversas ocupaciones relacionadas tanto al ámbito público como privado, entre ellas las más destacables
 Ejercicio Libre de la Profesión (2012 - a la fecha).
 Abogado Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
 Abogado Unidad de Participación Ciudadana del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
 Abogado Departamento de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia.
 Abogado Asesor Dirección de Desarrollo Comunitarios I. Municipalidad de Providencia (febrero de 2013 - diciembre de 2013)

Vida Pública 

Es militante del Partido Demócrata Cristiano desde el año 2002.

Siendo estudiante de la Facultad de Derecho de la UDP, preside la Federación de Estudiantes de la universidad, como presidente de la FEDEP le correspondió además ser miembro del Consejo Académico de la UDP y presidir la hoy desaparecida Confederación de Estudiantes de Educación Superior Privada CONFESUP, desde donde se coordinó la participación de las Universidad No Tradicionales, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica en la Revolución Pingüina 2006. Además le correspondió enfrentar la primera aplicación del Crédito con Aval del Estado - CAE y dar impulso a la Ley Nº 20.248, que Establece una subvención preferencial para niños y niñas socio-económicamente vulnerables.

Fue integró del Consejo de Egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales entre 2014 y 2017, orgánica creada para asesorar al Decano en la manera de integrar a la Facultad en las diversas redes de sus egresados, propiciando acciones concretas y con una mirada de largo plazo.

Desde 2015 es miembro de la Asociación de Abogados de Familia, asociación gremial que reúne a los profesionales de dicha especialidad, integrando su Directorio desde el año 2016, con el cargo de Secretario.

Notas 

Abogados de Chile
Presidentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales
Alumnado del Instituto de Humanidades Luis Campino
Alumnado de la Universidad de Chile
Alumnado de la Universidad Diego Portales
Políticos demócrata-cristianos de Chile